Тази статия описва хронологично представянето на футболния отбор на ПФК „Левски“ София в европейските клубни турнири по футбол (от 1958 г. до днес).

В нея е включена информация за участията на отбора в турнирите на Шампионската лига на УЕФА (до 1992 г.: турнир за Купата на европейските шампиони), за Лига Европа (до 2009 г.: турнир за Купата на УЕФА), за Купата на носителите на купи, за Лига на конференциите, за Купа Интертото, за Балканска клубна купа, за Дунавска купа и за Купа Интертото Ернст Томен.

Статистика 
След последния изигран от „Левски“ (София) мач в Евротурнирите през сезон 2022/2023, статистиката от участията на отбора във всеки един турнир е следната:

Рекорди

Отборни 
 Най-добро класиране на Левски (София) в Евротурнирите:
 Шампионска лига (КЕШ) – осминафинал (4 пъти): 1965/66, 1977/78, 1984/85, 1993/94
 Купа на носителите на купи – четвъртфинал (3 пъти): 1969/70, 1976/77, 1986/87
 Купа на УЕФА – четвъртфинал (2 пъти): 1975/76, 2005/06
 Купа Интертото – 3-то място в 4-та група: 1986
 Балканска клубна купа – Финал (2 пъти): 1961, 1963
 Купа Интертото Ернст Томен – Финал (1 път): 1981
 Най-много изиграни мачове в един сезон: 14 (в турнира за Купата на УЕФА през сезон 2005/06)
 Най-много поредни победи: 4 (сезон 2003/04)
 Най-много поредни равни мачове: 4 (сезони 1983/84 – 1984/85)
 Най-много поредни загуби: 9 (сезони 2006/07 – 2008/09)
 Най-много поредни мачове без загуба: 8 (сезони 2009/10-2010-11)
 Най-голяма победа: 12 – 2 срещу  Рейпас (Лахти) (КНК, 1/16-финал, 16 септември 1976 г.)
 Най-голяма загуба: 0 – 5 от  АЗ (Алкмаар) (Купа на УЕФА, 1/16-финал, 4 ноември 1980 г.),  Барселона (Барселона) (Шампионска лига, групова фаза, 12 септември 2006 г.) и от  Спортинг (Лисабон) (Лига Европа, групова фаза, 30 септември 2010 г.)

Индивидуални 
 Най-много мачове в Евротурнирите: Елин Топузаков – 65 (1998 – 2007 2009-)
 Най-много голове в Евротурнирите: Павел Панов – 22 (1969 – 1980)

Изиграни мачове 

Съкращения:
КЕШ = Купа на европейските шампиони; ШЛ = Шампионска лига; УЕФА = Купа на УЕФА; КНК = Купа на носителите на купи; ЛЕ = Лига Европа; ЛК = Лига на конференциите; Д = домакин; Г = гост.

 Общо участията на Левски София в европейските клубни турнири са 59, в тях отборът е записал 245 мача (86 победи, 55 равенства, 104 загуби с голова разлика 353 – 335).
 Левски е отстранявал клубове като МШФ Дуисбург през 1975 (2:3 и 2:1), АФК Аякс през 1975 (2:1 1:2, 5:3 след дузпи), ФК Боавища през 1976 (2:0 и 1:3), ФК Олимпиакос през 1978 (2:1 и 1:2, 3:1 след продължения), Динамо Киев през 1980 (0:0 и 1:1), ФФБ Щутгарт през 1983 (1:0 и 1:1) и през 1984 (1:1 и 2:2), Глазгоу Рейнджърс през 1993 (2:1 и 2:3), ФК Динамо (Букурещ) през 1995 (0:1 и 1:0, 2:1 след продължения), ФК Хайдук (Сплит) през 1999 (0:0 и 3:0), Брьондби през 2002 (4:1 и 1:1), Славия Прага през 2003 (0:0 и 2:2), АЖ Оксер през 2005 (1:0 и 1:2), Удинезе през 2006 (2:1 и 0:0), Киево през 2006 (2:0 и 2:2), ФК ПАОК през 2022 (2:0 и 1:1), побеждавал е Аякс през 1975 (2:1), Боавища през 1976 (2:0), ФК Барселона през 1976 (5:4), Атлетико Мадрид през 1977 (2:1), Щутгарт през 1983 (1:0), Глазгоу Рейнджърс през 1993 (2:1), Олимпик Марсилия през 2005 (1:0), Динамо Букурещ през 2005 (1:0), СС Лацио през 2009 (1:0), КАА Гент през 2010 (3:2) и Спортинг Лисабон през 2010 (1:0), завършвал е наравно с Бенфика Лисабон през 1965 (2:2), Милан през 1967 (1:1) и през 1978 (1:1), Уотфорд през 1983 (1:1 и 1:1), ШФ Вердер Бремен през 1993 (2:2), ФК Ювентус през 1999 (1:1), Галатасарай през 1999 (1:1), Бешикташ през 2000 (1:1), ФК Шалке 04 през 2006 (1:1) и Лил през 2010 (2:2).
 Левски е българският отбор, постигал най-голяма победа и като домакин, и като гост в Европейските клубни турнири – срещу един и същи отбор – Рейпас (Финландия) (12:2 в София и 7:1 в Лахти).
 Левски държи рекорда за отстранен от български тим противник в Европа с най-голям общ резултат – 19:3 срещу финландския Рейпас през 1976 година.
 Кирил Миланов държи два рекорда за резултатност в Европейските клубни турнири – най-много голове отбелязани от един футболист в един мач – шест, както и в два мача от един кръг на турнирите – десет гола срещу Рейпас Лахти.
 Левски е първият български отбор спечелил международна купа в чужбина.
 Първият гол за Левски в евротурнирите бележи Георги Соколов – в мача Юргорден – Левски, 2:1 на 12 септември 1965 година.
 Първата победа на Левски в евротурнирите е на 3 октомври 1965 година в мача за КЕШ срещу Юргорден с 6:0.
 Първата победа за Левски като гост в Европа е от турнира за КНК през 1969 година срещу исландския Весманея с 4:0.
 Кирил Миланов е голмайстор на турнира за КНК през сезон 1976/77 с тринадесет гола.
 Левски е единственият български отбор, елиминирал в Европа актуален шампион на Германия – Щутгарт през 1984 година.
 Най-големите загуби на Левски в Европа са с 0:5 – от АЗ Алкмаар през 1980 от Барселона през 2006 и от Спортинг Лисабон през 2010.
 Станимир Стоилов е първият български треньор, класирал български отбор в Шампионската лига – Левски през 2006 година.
 Георги Аспарухов е първият български футболист, вкарал два гола в един мач на Бенфика на стадион Луш.
 Левски е единственият български отбор елиминирал противник в Европа след три гола пасив в първия мач, през 1972 в турнира за Купата на УЕФА, „сините“ отстраняват румънския Университатя Клуж след 1:4 в Клуж и 5:1 след продължения на стадион Васил Левски.
 Първият хеттрик за Левски в евротурнирите е на Никола Котков в мача Левски – Весманея (Исландия), 4:0, игран на 1 октомври 1969 година.
 Най-посетеният мач в историята на клуба е срещу Реал Мадрид в Мадрид завършил 2:0 за Реал Мадрид пред 100 000 зрители. Двубоят е от турнира за КЕШ и е игран на 3 октомври 1979 година на стадион Сантяго Бернабеу.
 „Сините“ имат четири участия в турнирите на УЕФА, от които веднъж са преодолявали групата си.
 Левски е с най-голям принос за издигане на българското първенство до рекордното 16-о място в Европа според официалната класация на УЕФА за 2006/07 г. Той донася най-много точки за рейтинга на А група от българските отбори, участвали в евротурнирите през най-успешните 2005/06 и 2006/07 г.
 Левски и Лудогорец са единствените български клубове, достигали до груповата фаза и на двата най престижни европейски турнири – Шампионска лига и Лига Европа.
 Левски е единственият български отбор класирал се до четвъртфиналите на европейски турнир, от 1990 година насам.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на ПФК Левски (София) – История – Евротурнири 
 LevskiSofia.info

ПФК Левски (София)